Morocco Tennis Tour 2015 steht für:

 Morocco Tennis Tour Casablanca 2015, Tennisturnier in Casablanca, Januar 2015
 Morocco Tennis Tour Casablanca 2 2015, Tennisturnier in Casablanca, Oktober 2015
 Morocco Tennis Tour Mohammedia 2015, Tennisturnier in Mohammedia
 Morocco Tennis Tour Meknès 2015, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Kenitra 2015, Tennisturnier in Rabat